Miejscowości w USA:
 West Brookfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 West Brookfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 West Brookfield (ang. West Brookfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester